«Влюблённые» — название фильмов:
 «Влюблённые» (1969) — фильм Эльёра Ишмухамедова.
 «Влюблённые» (1984) — фильм Улу Гросбарда.
 «Влюблённые» / Alors voilà (Германия, Франция, 1997) — фильм Мишеля Пикколи.
 «Влюблённые» (2000) — фильм Адитья Чопры.
 «Влюблённые» (2008) — фильм Рустама Садиева.
 «Влюблённые» (2011) — фильм Валерия Бебко.
 «Влюблённые» (2012) — фильм Гленио Бондер.
 «Влюблённые» (2015) — фильм Рохит Шетти.

 Другое
 Влюблённые — в итальянской комедии дель арте пара юных влюблённых, обязательно присутствующих в любом сценарии.
 Влюблённые — карта № 6 старших арканов колоды Таро.

См. также 

 Влюблённость
 Влюблённые женщины
 Влюблённые дети
 Две влюблённые девушки
 Жалоба влюблённой